Die Abkürzung CVS steht für:
 ein System zur Verwaltung von Software-Versionen, siehe Concurrent Versions System
 Constant Volume Sampling, eine Methode bei der Messung der Emissionen von Verbrennungsmotoren
 ein Pharmahandelsunternehmen, siehe CVS Health
 eine Augenkrankheit, siehe Computer Vision Syndrome
 eine italienische Vereinigung von Katholiken, siehe Centri Volontari della Sofferenza
 eine Kurzbezeichnung für Chorionzottenbiopsie
 eine Kurzbezeichnung für Syndrom des zyklischen Erbrechens

CV-S steht für:
 ISO-3166-2-Code der Inselgruppen der Kapverdischen Inseln, siehe Ilhas de Sotavento

Abkürzung